De Limburgse Wandelbond (LWB) werd in 1940 door een van de paters Redemptoristen van het bedevaartsoord te Wittem opgericht.

Doel
De LWB heeft echter niet tot doel bedevaarten te organiseren. Integendeel, het vervangt de viering in kerken en verfrist lichaam en geest.

Activiteiten
De LWB organiseert elke zondag- en soms zaterdagmorgen wandeltochten door Zuid-Limburg die variëren van 6 tot 40 km. Om mee te doen is lidmaatschap geen vereiste. In mei wordt jaarlijks de Ronde van Zuid-Limburg georganiseerd.

Wandelsportbond